Дернов (женск. Дернова) — фамилия и топоним.

Дерновы (дворянский род)

Персоналии 
 Дернов, Анатолий Иванович (Авраамий; 1874—1939) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Глазовский.
 Дернов, Дмитрий Владимирович (род. 1979) — российский хоккеист, нападающий сборной России по сурдохоккею.
 Дернов, Николай Андреевич (1891—1938) — советский математик, ректор Ростовского университета (1934—1937).
 Дернов, Павел Александрович (1870—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Дернов, Пётр Сергеевич (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Населённые пункты 
 Дернов — село в Каменка-Бугском районе Львовской области Украины.
 Дернова — деревня в Шатровском районе Курганской области России.

См. также 
 Дернов Колодец